Para steht für:
 Para (Chemie), bestimmte Position eines Zweitsubstituenten in der organischen Chemie
 Para (Distrikt), Distrikt in Suriname
 Para (Fluss), Fluss in Suriname
 Para (Peñamellera Baja), Ort in Asturien
 Para (Oka), Nebenfluss des Oka in Russland
 Para (Währungseinheit), ehemalige osmanische Währungseinheit
 Umgangssprachliche Bezeichnung der Droge PMA, siehe 4-Methoxyamphetamin
 Kurzform für Waffen mit 9 × 19 mm Parabellum-Munition
 Vorsilbe vor Behindertensportarten angelehnt an Paralympische Sportarten
 Fallschirmjäger, abgeleitet vom englischen Wort  für Fallschirm
 Para-Commander, ein spezieller Fallschirm, siehe Fallschirm #Rundkappenfallschirme
 eine spezielle Vorsegel-Form eines Spinnakers, siehe Parasail
 ein weibliches Tier, das bereits mindestens eine Geburt hinter sich hat, siehe Parität (Medizin)

Pará steht für:
 Pará, brasilianischer Bundesstaat
 Rio Pará, Fluss in Brasilien

para steht für:
 griechisches Präfix und Präposition (), siehe Liste griechischer Präfixe #para, Liste der Präpositionen im Neugriechischen

PARA ist die Abkürzung von:
 Panzeraufklärungsradar, ein System der Heeresaufklärungstruppe
 Philippine Amateur Radio Association, philippinischer Amateurfunkverband

Siehe auch:
 Para River
 Parra
 Parah

Abkürzung